Kulten kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Kulten (kulle i Antarktis), Östantarktis,

Finland 

 Kulten, Malax, Österbotten, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar